La Prva liga Republike Srpske 2003-2004 è stata la nona edizione del campionato della Repubblica Srpska, la seconda come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2004-2005.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Sloboda    6 4 2 0 2 2-3 (salvo)BSK        5 4 1 2 1 3-2 (salvo)Omladinac  5 4 1 2 1 2-2 (retrocesso)

Risultati
Fonte: bihsoccer

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2003-2004
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2003-2004
 Kup Bosne i Hercegovine 2003-2004
 Kup Republike Srpske 2003-2004

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Edizioni della Prva liga Republike Srpske